Bosznia-Hercegovina
Dvor, falu Visoko községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Észak-Macedónia
 Carev Dvor falu Resen községben, a Pelagoniai régióban

 Horvátország
Dvor falu és község Sziszek-Monoszló megyében
Ilmin Dvor falu Čađavica községben, Verőce-Drávamente megyében
Paulin Dvor falu Šodolovci községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
Banatski Dvor falu Žitište községben, a Közép-Bánáti körzetben

 Szlovénia
Dvor, falu Ljubljana községben, Közép-Szlovénia régióban
Dvor falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban
Dvor falu Šmartno pri Litiji községben, Közép-Szlovénia régióban
Dvor falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dvor pri Polhovem Gradcu falu Dobrova–Polhov Gradec községben, Közép-Szlovénia régióban
Dravski Dvor falu Miklavž na Dravskem polju községben, Podravska régióban
Pesniški Dvor falu Pesnica községben, Podravska régióban
Stari Dvor falu Radeče községben, Posavska régióban